Ангермунд (), - северный административный район города Дюссельдорф (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Положение 
Ангермунд занимает промежуточное положение между Дюссельдорфом и Дуйсбургом (Ангермунд равноудалён от центров городов на 12 км.), то есть между столицей и промышленным Рурским регионом. Такое выгодное положение усиливается равнинным характером территории и проходящими через район важными железнодорожными магистралями, соединяющими Кёльн с Берлином.

В Дюссельдорфе соседними административными районами являются Виттлаер и Калькум. Ангермунд граничит также на востоке с городом Ратинген.

Общая характеристика 
Ангермунд обособлен от остального Дюссельдорфа и носит черты самостоятельного города. Между ним и остальными районами столицы располагаются сельскохозяйственные угодья и природоохранные территории. Самостоятельное экономическое значение давно утрачено и Ангермунд играет роль отдельного, экологически чистого спального района Дюссельдорфа. Кроме того, располагая важными историческими памятниками, он является важным туристским центром северного Дюссельдорфа, усиливающисмя благодаря наличию крупного лесного массива на границе с соседним городом Ратинген.

Достопримечательности 
 Замок Хельторф
 Рыцарская усадьба "Гросс-Винкельхаузен"
 Часовня Губерта
 Старинная мельничная маслодавильня
 Крепость Ангермунд
 Речка Ангербах
 Церковь св. Агнессы
 Улица Графа Энгельберта (Graf-Engelbert-Straße)
 20 других охраняемых законом памятников архитектуры на 10 из 81 улиц Ангермунда
 Ангермундское озеро (Angermunder See)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110806183635/http://www.stadt-angermund.de/
 http://www.duesseldorf.de/bv/05/stadtteile/angermund.shtml
 http://www.bilderbuch-duesseldorf.de/Stadtteile/Stadtbezirk%2005/Angermund

Дюссельдорф-Ангермунд